Цимерн може бити:

 Цимерн об Ротвајл, општина у округу Ротвајл, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Цимерн унтер дер Бург, општина у округу Цолерналб, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.